Leandro Sales de Santana (1985) – calciatore brasiliano
Leonardo Ferreira (1988) – calciatore brasiliano
Leonardo Caetano Silva (1997) – giocatore di calcio a 5 brasiliano